L'Aveyron est divisé en six circonscriptions d'inspection de l'Éducation nationale (I.E.N.) : Decazeville, Espalion, Millau, Rodez et ASH, Saint-Affrique et Villefranche-de-Rouergue.

L'Aveyron est un département rural. De par ce fait, l'enseignement primaire fonctionne très souvent avec un système de classes uniques ou à double niveau. Cela permet notamment de maintenir des écoles publiques dans les 3/4 des communes du département. Le taux de scolarisation des enfants en maternelle est excellent grâce à ces écoles de proximité.

L'Aveyron compte un taux de réussite élevé au baccalauréat (71 % pour 2005). Le vaste département compte de nombreux lycées dans les plus petites agglomérations (Rignac, Aubin, Decazeville, etc.)

L'enseignement supérieur, quant à lui, offre un choix de formation de plus en plus complet avec des filières de formation très variées et l'implantation d'antennes des universités toulousaines dans le département.

Étudier dans le Grand-Rodez

Écoles

Écoles publiques 
 École Fabié
 École Paul Girard
 École Calcomier
 École Cambon
 École Monteil
 École Cardaillac
 École Flaugergues
 École Foch
 École Paraire
 École Gourgan
 École Ramadier
 École Saint-Félix
 École San-Pau

Écoles privées 
 École Jeanne d'Arc
 École Saint-Paul
 École Sainte-Procule
 École Sainte-Geneviève
 École Saint-Joseph
 École Sainte-Thérèse

Collèges 
 Collège Public Amans Joseph Fabre
 Collège Public Départemental Jean Moulin
 Collège Public des Glycines 
 Collège Privé Saint-Joseph/Sainte-Geneviève
 Collège Privé du Sacré-Cœur I et II (Rodez) 
 Collège Privé du Sacré-Cœur (Onet-le-Château)

Lycées 
 Lycée public d'enseignement général et professionnel Ferdinand Foch
 Lycée Public d'enseignement général, professionnel, technologique et supérieur Alexis Monteil
 Lycée Privé d'enseignement général et technologique François d'Estaing (2 sites, Boulevard D.Puech et Boulevard d'Estournel)
 Lycée Privé d'enseignement général, technologique et professionnel Saint-Joseph
 Lycée Privé d'enseignement agricole professionnel et supérieur de Rignac
 Lycée Public d'enseignement agricole, général, technologique, professionnel et supérieur La Roque (Onet-le-Château)
 Lycée Privé d'enseignement général et technologique Louis Querbes
 Lycée Privé d'enseignement professionnel Louis Querbes

Supérieur 
 Lycée Privé de Rignac
 Lycée Public Supérieur et centre de formation La Roque (Onet-le-Château)
 Lycée Public Supérieur Monteil
 Lycée Privé d'enseignement supérieur et centre de formation Charles Carnus (Bourran)
 Faculté Champollion
 Institut Universitaire de Technologie
 Institut Universitaire de Formation des Infirmiers
 Institut Universitaire de Formation des Maîtres
 Institut de recherche et de formation aux métiers de la pierre
 Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de l'Aveyron, Centre Consulaire de Formation - Plusieurs sites à Rodez dont un dans le quartier de Bourran
 Association Départementale Promotion Sociale Agricole (ADPSA) à Rodez
 École Nationale de Musique de l'Aveyron (ENM) à Rodez
 Gréta Rouergue Formation à Rodez (quartier de la Gare)
 Chambre des Métiers de l'Aveyron à Rodez

Étudier dans la région de Millau

Supérieur 
 Centre de ressources tourisme pleine nature
 Gréta Sud-Aveyron
 Institut de Formation en Soins Infirmiers du Sud Aveyron
 Institut Informatique Sud Aveyron (2ISA)
 Conservatoire National des Arts et Métiers de Millau
 Lycée Public d'enseignement supérieur Jean Vigo

Secondaire
 Lycées Publics d'enseignement secondaire général, technologique et professionnel Jean Vigo

Étudier ailleurs en Aveyron

Supérieur 

Il est également possible de suivre des formations et des études supérieures à Villefranche-de-Rouergue, Rignac, Aubin, Decazeville, Saint-Affrique et Saint-Sernin-sur-Rance.

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Aveyron
 Paragraphe "Éducation" de l'article Rodez

Liens externes 
Le site de l'inspection académique de l'Aveyron
 Le site sur l'enseignement supérieur en Aveyron
 Le site sur l'enseignement supérieur en Aveyron du conseil général de l'Aveyron

Enseignement en région Occitanie
Etudes